

Sigle
 Shimano Total Integration
 Società Tolkieniana Italiana
 Specifiche tecniche di interoperabilità
 Subaru Tecnica International

Codici 
 STI – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale del Cibao, Santiago de los Caballeros, Repubblica Dominicana
 sti – codice ISO 639-3 della lingua bulo stieng

Mineralogia 
 Sti – abbreviazione di stishovite

Note